E110 peut désigner :
 E110, numéro E du Jaune orangé S, un colorant alimentaire ;
 Toyota Corolla E110, un modèle d'automobile de Toyota.